Louis Nirenberg (1925–2020), Canadees wiskundige 
 Marshall Warren Nirenberg, Amerikaans biochemicus en Nobelprijswinnaar